Чемпионат Таджикистана по футболу 2001 () — 10-й сезон чемпионата Таджикистана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2001 на сайте rsssf.com 

2001
Таджикистан
2001 год в Таджикистане